Mistrzostwa Europy U-18 w piłce nożnej 1993 - odbywały się w dniach 18 - 25 lipca 1993 roku w Anglii.

Pierwsza runda grupowa

Grupa A

Tabela końcowa 

Grupa A

Grupa B

Tabela końcowa 

Grupa B

O trzecie miejsce

Finał 

Triumfatorem Mistrzostw Europy U-18 1993 została reprezentacja Anglii.

1993
1993 w piłce nożnej